Introspekcja filmowa
introspekcja w informatyce
introspekcja w psychologii